Jamiroquai je engleski acid jazz / funk / disco sastav, nastao u Londonu 1992. godine, u jeku nastanka žanra acid jazz. Ime Jamiroquai je kombinacija glazbenog termina jam i iroquai, prema američkom indijanskom plemenu irokezi.

Diskografija

Albumi 
Emergency on Planet Earth (1993.)
The Return of the Space Cowboy (1994.)
Travelling Without Moving (1996.)
Synkronized (1999.)
A Funk Odyssey (2001.)
Dynamite (2005.)
Rock Dust Light Star (2010.)
Automaton (2017.)

Kompilacije 
Jay's Selection (1996.)
Late Night Tales: Jamiroquai (2003.)
High Times: Singles 1992-2006 (2006.)

DVD 
Live In Verona (2002.)

Singlovi

Vanjske poveznice 

Službena stranica
Funkin Najveći izvor informacija vezanih uz Jamiroquai

Britanski glazbeni sastavi